

Geografia 
 Regno Unito
 Westminster – quartiere di Londra, nucleo della Città di Westminster, un borgo di Londra
 Stati Uniti d'America
 Westminster – città della Contea di Orange, California
 Westminster – città della Contea di Oconee, Carolina del Sud
 Westminster – città della Contea di Adams, Colorado
 Westminster – census-designated place della Parrocchia di East Baton Rouge, Louisiana
 Westminster – capoluogo della Contea di Carroll, Maryland
 Westminster – comune della Contea di Worcester, Massachusetts
 Westminster – census-designated place della Contea di Collin, Texas
 Westminster – comune della Contea di Windham, Vermont

Altro 
 Westminster – stazione della metropolitana di Londra
 Confessione di fede di Westminster – un credo religioso del Calvinismo
 Sistema Westminster o Modello Westminster – una forma di governo
 Westminster Records – casa discografica statunitense di dischi di musica classica

Film
 Westminster documentario, regia di George Albert Smith (1897)
 Westminster, documentario prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation (1902)